Predari ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Predari (* 1853), Senatspräsident am Reichsgericht
 Dominicus Predari (1818–1880), deutscher Richter am Reichsgericht